Masai steht für:

 eine Ethnie in Ostafrika, siehe Massai
 einen Nebenfluss des Tafara in Osttimor, siehe Tafara
 ein Naturschutzgebiet in Kenia, siehe Masai Mara
 die Bodenkonstruktion einer Fußbekleidung, siehe Masai Barefoot Technology 

Masai ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Masai (* 1967), kenianische Langstreckenläuferin
 François Masai (1909–1979), belgischer Kodikologe und Bibliothekar
 Gilbert Masai (* 1989), kenianischer Langstreckenläufer
 Linet Chepkwemoi Masai (* 1989), kenianische Langstreckenläuferin
 Moses  Masai (* 1979), kenianischer Marathonläufer
 Moses Ndiema Masai (* 1986), kenianischer Langstreckenläufer
 Titus Kwemoi Masai (* 1989), kenianischer Langstreckenläufer